Der Kanton Gueugnon ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Charolles, im Département Saône-et-Loire und in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sein Hauptort ist Gueugnon. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2008 Dominique Lotte (PS).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 20 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Gueugnon die neun Gemeinden Chassy, Clessy, Curdin, Gueugnon, La Chapelle-au-Mans, Neuvy-Grandchamp, Rigny-sur-Arroux, Uxeau und Vendenesse-sur-Arroux. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 241,08 km km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 7120.

Bevölkerungsentwicklung 

Gueugnon